French Open 1968 var den første grand slam-turnering i tennissportens åbne æra, der var startet blot en måned tidligere. Det var den 67. udgave af de franske tennismesterskaber, som indtil da havde været forbeholdt amatører. Mesterskabet blev spillet på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 27. maj - 9. juni 1968, og det var den anden grand slam-turnering i 1968.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Ken Rosewall, som i finalen besejrede Rod Laver med 6-3, 6-1, 2-6, 6-2, og som dermed vandt det franske mesterskab i herresingle for anden gang, idet han som amatør allerede i 1953 havde vundet titlen for første gang. Intervallet på 15 år mellem de to triumfer er stadig rekord for den største afstand mellem to sejre i French Open-mesterskabet i herresingle. Sejren var hans femte grand slam-titel i herresingle i karrieren.

Rosewall sejrede ligeledes i herredoublerækken, hvor han sammen med Fred Stolle vandt over Roy Emerson og Rod Laver i finalen med 6-3, 6-4, 6-3. Rosewall havde tidligere vundet herredoublemesterskabet i 1953 med Lew Hoad som makker, og titlen var således hans anden ved French Open i herredouble og den syvende i alt i hans karriere. Stolle vandt ligeledes titlen for anden gang, idet han tidligere havde vundet den i 1965 sammen med Roy Emerson, og sejren var hans 9. grand slam-titel i herredouble. Det var imidlertid første gang at de to spillere vandt en grand slam-titel som makkere.

I damesingleturneringen sejrede Nancy Richey efter finalesejr på 5-7, 6-4, 6-1 over Ann Jones, og dermed fik hun revanche for nederlaget til netop Jones i finalen to år tidligere. Sejren var amerikanerens anden og sidste grand slam-titel i single i karrieren, men det var første gang, hun vandt French Open-mesterskabet i damesingle.

Damedoubletitlen blev vundet af Françoise Dürr og Ann Jones, som i finalen besejrede Rosie Casals og Billie Jean King med 7-5, 4-6, 6-4. Dürr forsvarede dermed titlen, som hun for første gang vandt året før sammen med Gail Chanfreau. Det var altså hendes anden sejr ved French Open-mesterskabet i damedouble og det var ligeledes hendes anden grand slam-titel i damedouble i karrieren. For Jones var sejren også både karrierens anden grand slam-titel i damedouble og den anden titel i Paris, idet hun tidligere havde vundet mesterskabet i 1963 sammen med Renee Schuurman.

Endelig gik mixed double-sejren til Françoise Dürr og Jean-Claude Barclay, der finalebesejrede de forsvarende mestre, Billie Jean King og Owen Davidson, med 6-1, 6-4. For begge de to vindere var sejren deres første grand slam-titel i mixed double.

Resultater 

Nedenfor anføres resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 135 spillere i hovedturneringen, heraf otte kvalifikanter, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt.

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af 96 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt.

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 60 par, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt.

Mixed double 

Mixed double-turneringen havde deltagelse af 56 par, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt.

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open    
 ITF - Pro Circuit - Men - French Open 1968  
 ITF - Pro Circuit - Women - French Open 1968

Noter 

1968
Tennis i 1968